Alexander Iwanowitsch Wwedenski ist der Name folgender Personen:

* Alexander Iwanowitsch Wwedenski (Philosoph) (1856–1925), russischer Philosoph und Psychologe 
 Alexander Iwanowitsch Wwedenski (Dichter) (1904–1941), russischer Poet